2019 BOLL Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland – pierwsza impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2019. Zawody odbyły się 18 maja 2019 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Bartosza Smektałę. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Dominik Kubera i Rafał Karczmarz.

Ze względu problemy osobiste w zawodach nie wystąpił Greg Hancock. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Robert Lambert.
 (#45)  Greg Hancock → (#505)  Robert Lambert

Z powodu kontuzji w zawodach nie wystąpił Maciej Janowski. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Max Fricke.
 (#71)  Maciej Janowski → (#46)  Max Fricke

Wybór pozycji startowych odbył się 17 maja.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, I
2019, I
Zawody sportowe w Warszawie
2019 w polskim sporcie
2019 w Warszawie